

Cinema 
 Ninja – film del 2009 diretto da Isaac Florentine

Letteratura 
 Ninja (The Ninja) – romanzo di Eric Van Lustbader del 1980

Musica 
Ninja – soprannome di Enrico Matta, batterista italiano
 Ninja MC – cantante rapper britannica, componente dei The Go! Team
 Ninja – singolo dei rapper Marracash e Gué Pequeno del 2016

Storia 
Ninja – spia del Giappone feudale

Altro 
 Kawasaki Ninja – motociclette della Kawasaki
Ninja – montagna russa al Six Flags Magic Mountain